

Patronyme
Trégouët (parfois orthographié Trégouet) est un patronyme breton, surtout porté dans le Morbihan. Il est notamment porté par :

 René Trégouët (1940- ), homme politique français.
 Yann Trégouët (1975- ), acteur français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton